Фтори́ды хло́ра — бинарные соединения хлора с фтором. Известны следующие фториды хлора:
 Фторид хлора(I) — соединение состава ClF.
 Фторид хлора(III) — соединение состава ClF3.
 Фторид хлора(V) — соединение состава ClF5.

Свойства

Внешние ссылки 
 National Pollutant Inventory - Fluoride compounds fact sheet
 NIST Standard Reference Database
 WebElements